Bagnall ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bagnall (* 1947), neuseeländischer Autorennfahrer
 Anthony Bagnall (* 1945), Kommandant der Royal Air Force

 Drew Bagnall (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 James Eustace Bagnall (1830–1918), britischer Naturforscher
 Leone Bagnall (1933–2017), kanadische Politikerin
 Louise Bagnall (* 1985), irische Animatorin
 Nigel Bagnall (1927–2002), Marschall und Generalstabschef der britischen Armee
 Richard Bagnall-Oakley (1865–1947), britischer Bogenschütze
 Roger S. Bagnall (* 1947), US-amerikanischer Althistoriker und Papyrologe
 William Gordon Bagnall (1852–1907), britischer Ingenieur und Unternehmer

Sonstiges:
 W. G. Bagnall, britischer Lokomotivenhersteller
 Bagnall (Michigan), Ort im Wexford County, Vereinigte Staaten
 Bagnal Wash, Fließgewässer im Navajo County, Arizona